Juan Carlos Pugliese puede referirse a:

Juan Carlos Pugliese (padre) (1915-1994), político argentino que fue presidente de la Cámara de Diputados y Ministro de Economía. 
Juan Carlos Pugliese (hijo) (1948-2020), político y educador argentino.